Монте Кристо има више значења:

 Монте Кристо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Монте Кристо (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Монте Кристо (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Монте Кристо (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Монте Кристо (Уизилак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Монте Кристо (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Монте Кристо (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Кристо (Тлаколула де Матаморос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Монте Кристо (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Монте Кристо (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику